Diem può riferirsi a:
 Diem – criptovaluta sviluppata da Facebook;
 Carl Diem (1882-1962) – scienziato dello sport tedesco;
 DiEM25 – movimento paneuropeo;
 Ngô Đình Diệm – politico e presidente vietnamita;
 Ryan Diem – giocatore di football statunitense;
 Diem – località dei Paesi Bassi